Miejscowości w USA:
 Woodward – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Woodward – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Woodward
 Woodward – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Woodward (ang. Woodward Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Woodward (ang. Woodward Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Woodward (ang. Woodward Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Woodward (ang. Woodward Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Woodward (ang. Woodward County) – w stanie Oklahoma